CZE est un code qui peut signifier :
 République tchèque, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Coro, au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code